Рашид, Абдул:* Рашид, Абдул (1922—1988) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 Рашид, Абдул (1947—2020) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.